Chief executive officer, de hoogste uitvoerende bestuurder; het begrip CEO kan al of niet overeenkomen met het begrip bestuursvoorzitter
 Corporate Europe Observatory, een organisatie die de invloed van lobbywerk bij Europese instellingen onderzoekt
 Centrale d'éducation ouvrière, een Belgische cultuurorganisatie.
 Centro Esportivo Olhodagüense, een Braziliaanse voetbalclub.